Jens Amundsen ( - ) est un armateur norvégien de la seconde moitié du . Il est le père de l'explorateur polaire Roald Amundsen.

Personnalité norvégienne du XIXe siècle
Naissance en décembre 1820
Décès en août 1886
Décès à 65 ans